Legado - cargo militar do Império Romano
 Legado (álbum) - álbum de Brother Simion
 Legado papal - emissário do Papa
 um membro de uma Legação diplomática;
 Legado (direito) - em direito das sucessões, uma disposição de última vontade

Desambiguação